Schwabachtal steht für:

 Verwaltungsgemeinschaft Schwabachtal, ehemalige Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Roth, Bayern

Schwabachtal ist das Tal folgender Flüsse: